Die DDR-Oberliga 1986/87 war die 38. Auflage der höchsten Spielklasse der DDR. Sie begann am 16. August 1986 und endete am 6. Juni 1987. Meister wurde abermals der BFC Dynamo, der seine neunte Meisterschaft (zudem in Folge) feierte.

Saisonverlauf 
Titelverteidiger und Rekordmeister Berliner FC Dynamo startete erwartungsgemäß gut in die Saison. Es entwickelte sich im Laufe der Saison ein Zweikampf zwischen Lok Leipzig und dem BFC. Vom 16. bis 19. Spieltag waren beide Teams punktgleich an der Spitze. Dann brach allerdings Lok ein und holte aus den noch ausstehenden sieben Spielen lediglich vier Punkte. Damit war für den BFC der Weg frei für den neunten Meistertitel in Folge.

Am Tabellenende lagen vier Spieltage vor Ende BSG Stahl Riesa und BSG Fortschritt Bischofswerda auf den Abstiegsplätzen. Riesa punktete in allen vier Spielen und konnte sich so noch retten. Für BSG Energie Cottbus kam der 1:0-Sieg am Schlusstag bei Stahl Brandenburg zu spät. Mit Cottbus und BSG Fortschritt Bischofswerda stiegen beide Aufsteiger wieder ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Die Meistermannschaft

Statistik

Tore 
468 Tore ( 2,57 pro Spiel) wurden erzielt, wobei sich 145 Spieler als Torschützen auszeichnen konnten.  29 Strafstöße wurden verhängt, wovon 25 verwandelt wurden. Frank Pastor vom BFC, Uwe Zötzsche von Lok Leipzig und Jan Voß aus Brandenburg trafen dreimal ins Schwarze.Torhüter Holger Hiemann vom FC Karl-Marx-Stadt parierte 2 Elfmeter.  zehnmal trafen die Spieler ins eigene Netz.  Vier Tore (kein Hattrick dabei) pro Spiel: J. Pfahl (Riesa) gegen Cottbus (18. Sp.)  Drei Tore (kein Hattrick) pro Spiel: Minge (Dresden) gegen Cottbus (4. Sp.), Backs (BFC) gegen Bischofswerda (9. Sp.), Vlay (Erfurt) gegen Bischofswerda (13. Sp.), Sträßer (Union) gegen Karl-Marx-Stadt (20. Sp.), Heun (Erfurt) gegen Bischofswerda (26. Sp.) und Schiemann (Bischofswerda) gegen Erfurt (26. Sp.).Reinhard Häfner (Dresden) verwandelte am 13. Spieltag direkt eine Ecke gegen den FC Carl Zeiss Jena.

Zuschauer 
 In 182 Spielen kamen 1 656 750 Zuschauer ( 9 103 pro Spiel) in die Stadien. 
 Größte Zuschauerkulisse: 36 000  SG Dynamo Dresden – BFC Dynamo (16. Sp.)
 Niedrigste Zuschauerkulisse: je 2 500 FC Vorwärts Frankfurt/O. – FC Carl Zeiss Jena (11. Sp.), FC Vorwärts Frankfurt/O. – 1. FC Magdeburg (13. Sp.), FC Vorwärts Frankfurt/O. – BSG Stahl Brandenburg (16. Sp.) und FC Vorwärts Frankfurt/O. – BSG Fortschritt Bischofswerda (25. Sp.).

Verschiedenes 
 299 Spieler kamen zum Einsatz, davon waren 27 in allen Punktspielen dabei.
 Es gab 87 Heimsiege, 53 Unentschieden und 42 Auswärtssiege.
 Höchster Sieg: BFC Dynamo – 1. FC Union Berlin 8:1 (5. Sp.)Torreichstes Spiel: BFC Dynamo – 1. FC Union Berlin 8:1 (5. Sp.)
 7 Feldverweise und 441 Verwarnungen verhängten die Unparteiischen, wobei 71 Spieler nach der dritten bzw. sechsten gelben Karte pausieren mussten.

Fußballer des Jahres 1986/87

Siehe auch 
 FDGB-Pokal 1986/87
 DDR-Fußball-Liga 1986/87

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle auf rsssf.com

Quellen 
 Andreas Baingo, Michael Horn: Die Geschichte der DDR-Oberliga. Verlag Die Werkstatt, Göttingen 2003, ISBN 3-89533-428-6.
 Hanns Leske: Enzyklopädie des DDR-Fußballs. Verlag Die Werkstatt, Göttingen 2007, ISBN 978-3-89533-556-3.
 FUWO: Jahrgänge 1986–1987, Sportverlag Berlin, 

1986/87
Fußballsaison 1986/87